Оконто (Висконсин) — город в штате Висконсин, США.
 Оконто (округ) — округ в штате Висконсин, США.
 Оконто (река) — река в штате Висконсин, США.